Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales de la province du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Côte-Nord

Aguanish

 Le postes de conseiller #2 et de conseiller #3 sont respectivement comblés par Johanne Cormier et Kathy Ouellet entre  et .

Baie-Comeau

Baie-Johan-Beetz

Denis Harvey remplace Frédérick Gagnon à titre de conseiller #6 avant .

Baie-Trinité

Élection partielle au poste de maire le .
 Organisée en raison de la démission du maire Marc Tremblay en  et de la mise sous tutelle de la municipalité.
 Intérim assuré par Serge Lestage (conseiller #4) agit à titre de maire suppléant pendant la période de mise en tutelle.
 Démission de Magella St-Louis (conseiller #2) pour se présenter à l'élection pour la mairie.

Élection de Diane Lebrasseur à titre de conseillère #2 en .

Démission de Serge Lestage (conseiller #4) en .

Élection de Thérèse Harrison au poste de conseillère #4 en .

Démission de Jean-Guy Carrier (conseiller #1) en .

Blanc-Sablon

Bonne-Espérance

Chute-aux-Outardes

Invalidation du mandat de Gilles Perron (conseiller #5) après une absence de plus de 90 jours consécutifs le .

Départ de Sonia Malouin (conseillère #3) en .

Colombier

Démission de Serge Bérubé (conseiller #6) peu avant le .

Alain Gauthier siège au conseil municipal à titre de conseiller #6 dès janvier 2020 ou quelque temps auparavant.

Fermont

Forestville

Franquelin

 Les postes de conseiller #2, #3 et #5 sont respectivement comblés par Éric Mansour, Sandra Grenier Cyr et Pierre Bourque Bruneau entre  et .

Hugo Côté remplace Judith St-Pierre à titre de conseiller #1 avant

Godbout

 Le poste de conseiller #4 est comblé par Sylvie Morin entre  et .

Gros-Mécatina

Démission des conseillers Tara Bobbitt (conseillère #1), Lloyd Robertson (conseiller #2), Clifford Morency (conseiller #3), Cindy Cantin Mansbridge (conseillère #5) et Travis Green (conseiller #6) en cours de mandat.

Élection sans opposition de Lloyd Robertson, Tina Leon, Marco Wellman et Brian Evans le .

Élection partielle au poste de conseiller #3 le .

Havre-Saint-Pierre

Élection partielle au poste de maire en .
Déclenchée en raison de la démission du maire Berchmans Boudreau pour causes d'intimidation et de harcèlement.
Jimmy Flowers, conseiller #5, assurera les fonctions de maire à titre de maire-suppléant.
Élection par acclamation à la mairie de Pierre Cormier, ancien maire de 2005 à 2009.

Démissions de Sylvie Vigneault (conseillers #3), Jimmy Flowers (conseiller #5) et de Jean Arseneault (conseiler #6).

Élection de Jonathan Blais au poste de conseiller #3 et de Charles Arseneault au poste de conseiller #6 le . 

Élection de Nathalie Bernier au poste de conseillère #5 le .

L'Île-d'Anticosti

 Le poste de conseiller #1 est comblé par Yves Martin entre  et .

Démission d'Yves Martin (conseiller #1) le .

Démission de Michel Charlebois (conseiller #2) le .

Élection par acclamation d'Isabelle Plante au poste de conseillère #1 le . Aucune candidature n'a été déposée pour le poste de conseiller #2.

Les Bergeronnes

Démission de Josée Bouchard (conseillère #4) le .

Démission d'Isabelle Gagnon (conseillère #1) le .

Martin Simard et Luc Gilbert sont élus par acclamation respectivement à titre de conseiller #1 et #4 le peu avant le .

Les Escoumins

Longue-Pointe-de-Mingan

Longue-Rive

Natashquan

Élection partielle au poste de maire
Organisée en raison de la démission du maire André Barrette en  pour des raisons personnelles.
Élection par acclamation de la conseillère #1 Marie-Claude Vigneault le .

François McKinnon remplace André-Marie Carbonneau au poste de conseiller #6 avant .

Pointe-aux-Outardes

Démission du maire Serge Deschênes pour cause de déménagement à Baie-Comeau en .

Élection de Julien Normand (conseiller du district Les Petites rivières (#3)) à la mairie par le conseil municipal le .

Pointe-Lebel

Port-Cartier

Portneuf-sur-Mer

Ragueneau

Rivière-au-Tonnerre

Jacques Bernier, conseiller #4, est élu maire par acclamation de la municipalité en 2020 en remplacement de Lorenza Beaudin.

Rivière-Saint-Jean

Sacré-Cœur

Saint-Augustin

 Le , la mairesse sortante, Gladys Driscoll Martin, est réélue à la suite d'un tirage au sort. Un recomptage judiciaire tenu la veille avait confirmé les résultats et l'égalité de deux candidates.

Sept-Îles

Élection partielle au poste de conseiller du district De Moisie-Les Plages (9) le 
 Organisée en raison de la démission de la conseillère Louisette Doiron-Catto le  pour raisons de santé

Tadoussac

Démission de Catherine Marck (conseillère #3) le .

Élection par acclamation de Jane Chambers Evans au poste de conseillère #3 le  et est assermentée le .

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Côte-Nord
Histoire de la Côte-Nord
 Résultat